Шабалины — название населённых пунктов в России:

 Шабалины — деревня в Биртяевском сельском поселении Котельничского района Кировской области.
 Шабалины — ныне не существующая деревня в Ждановский сельсовете Котельничского района Кировской области.
 Шабалины — деревня в Котельничском сельском поселении Котельничского района Кировской области.
 Шабалины — деревня в Оричевском районе Кировской области.